Maksymilianowo – stacja kolejowa
3 miejscowości w Polsce: 
 Maksymilianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko
 Maksymilianowo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Bobowo
 Maksymilianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec

Zobacz też: Maksymilianów

Linki zewnętrzne